Райо́н Ні́сі (, , «Західний район»)
 Район Нісі (Йокогама)
 Район Нісі (Наґоя)
 Район Нісі (Ніїґата)
 Район Нісі (Сайтама)
 Район Нісі (Саппоро)
 Район Нісі (Хамамацу)
 Район Нісі (Хіросіма)

Див. також 
Нісі